

Carriera

Club 
Christiansen giocò nel Skovbakken, prima di passare all'Aarhus. Vestì poi la maglia dello Horsens, per poi accordarsi con il Lyngby nel 2004. Vi restò fino al 2009, anno in cui si trasferì ai norvegesi del Nybergsund-Trysil. Esordì nella 1. divisjon il 6 settembre 2009, subentrando a Viktor Bjarki Arnarsson nella vittoria per 4-1 sullo Skeid.

Note

Collegamenti esterni